A Temporada de Fórmula Renault 2.0 Eurocup de 2008 foi a 17.ª da Fórmula Renault 2.0 Eurocup. A época começou em Spa-Francorchamps a 3 de Maio e acabou em Barcelona a 19 de Outubro, depois de 14 rondas. Quatro pilotos foram para a última ronda com esperanças de vencer o campeonato, com Valtteri Bottas a ser o melhor, conquistando o segundo título da época.

Calendário

Pilotos

Classificações de Pilotos 
Os pontos são foram dados aos seguintes pilotos:

* - os obtentores da pole position só são recompensados para a corrida 1
{|
|

Ligações externas 
 Site oficial do Campeonato de Fórmula Renault 2.0 Eurocup

Fórmula Renault 2.0 Eurocup